Режим полковников может иметь следующие значения:
 Группа полковников — правящая группировка в Польше (1925—1939)
 Чёрные полковники — военная диктатура правого толка в Греции (1967—1974).